Belouizdad ist der Familienname folgender Personen:

 Amina Belouizdad (1932–2015), algerische Fernsehansagerin
 Mohamed Belouizdad (1924–1952), algerischer Aktivist und Politiker